Älggöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Älggölen, sjö i Ronneby kommun, 
Älggölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Älggöl, sjö i Oskarshamns kommun, 
Älggölen (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (0,5 ha)
Älggölen (Rogberga socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (5,1 ha)
Älggölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Älggölen (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Älggölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Älggölen (Trehörna socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn